Die Abkürzung ZSHG kann stehen für:
 die Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
 das Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz

ZSHG